Velika nagrada Brazilije 2005 je bila sedemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 25. septembra 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:11,988
|align="center"| —
|-
! 2
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:12,145
| +0,157
|-
! 3
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:12,558
| +0,570
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:12,696
| +0,708
|-
! 5
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:12,781
| +0,793
|-
! 6
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:12,889
| +0,901
|-
! 7
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:12,976
| +0,988
|-
! 8
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:13,041
| +1,053
|-
! 9
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:13,151
| +1,163
|-
! 10
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:13,183
| +1,195
|-
! 11
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:13,285
| +1,297
|-
! 12
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:13,372
| +1,384
|-
! 13
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 1:13,387
| +1,399
|-
! 14
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:13,538
| +1,550
|-
! 15
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 1:13,581
| +1,593
|-
! 16
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:13,844
| +1,856
|-
! 17
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:14,520
| +2,532
|-
! 18
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:14,763
| +2,775
|-
! 19
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| brez časa
| 
|-
! 20
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| brez časa
| 
|}
 Takuma Sato po kazni na prejšnji dirki za Veliko nagrado Belgije, sploh ni odpeljal kvalifikacijskega kroga.
 Jarno Trulli je zaradi menjave motorja dobil pribitek desetih mest.

Dirka

|-
! 1
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 71
| 1:29:20,574
| 2
| 10
|-
! 2
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 71
| + 2,527 s
| 5
| 8
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 71
| + 24,840 s
| 1
| 6
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 71
| + 35,668 s
| 7
| 5
|-
! 5
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 71
| + 40,218 s
| 3
| 4
|-
! 6
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 71
| + 1:09,173
| 9
| 3
|-
!7
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 70
| +1 krog
| 4
| 2
|-
! 8
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 70
| +1 krog
| 10
| '1
|-
! 9
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 70
| +1 krog
| 6
|
|-
! 10
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 70
| +1 krog
| 19
|
|-
! 11
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 70
| +1 krog
| 8
|
|-
! 12
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 70
| +1 krog
| 20
|
|-
! 13
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 69
| +2 kroga
| 17
|
|-
! 14
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 69
| +2 kroga
| 16
|
|-
! 15
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 68
| +3 krogi
| 15
|
|-
! Ods
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 55
| Okvara
| 11
|
|-
! NC
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 45
| +26 krogov
| 12
|
|-
! Ods
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 34
| Motor
| 18
|
|-
! Ods
| 8
|  Antônio Pizzonia
| Williams-BMW
| 0
| Trčenje
| 13
|
|-
! Ods
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 14
|
|}
Jacques Villeneuve je moral štartati iz boksov zaradi prekršitve pravila parc ferme''.

Opombe 

Vodilni: Fernando Alonso 1-2 (2); Juan Pablo Montoya 3-28, 32-54, 60-71 (61); Kimi Räikkönen 29-31, 55-59 (8).

Formula 1 sezona 2005
2005